

Patronyme 

 France Gamerre (1941- ), femme politique française ;

 Pauline Gamerre (1983- ), dirigeante française de club de football.